Princesa Maria Clara Duas Sicílias, Duquesa de Capri (Maria Chiara Amalia Carola Louise Carmem; 1 de janeiro de 2005) é a filha mais nova do Príncipe Carlos de Bourbon-Duas Sicílias, Duque de Castro e da Princesa Camila de Bourbon-Duas Sicílias.

Biografia 
Maria Clara nasceu em 1 de janeiro de 2005 em Roma, Itália. Foi batizada em 2 de agosto de 2005 na Igreja Stella Maris de Costa Esmeralda na Sardenha. Seus padrinhos foram a  Maria Cristina, Princesa Miguel de Kent, a Princesa Vittoria Windisch Graetz, o Príncipe Augusto Ruffo de Calabria, D. Sergio Mantegazza. A Princesa Maria Clara tem uma irmã mais velha, a Princesa Maria Carolina de Bourbon-Duas Sicílias, que nasceu em 2003. A família vive no Mónaco.

Aparições Públicas 
Maria Clara e sua irmã apareceram em público pela primeira vez no batizado de Vicente da Dinamarca e de Josefina da Dinamarca em 2011. O pai, Carlos, foi um dos seis padrinhos da Princesa Josefina. Sua segunda aparição pública foi durante a Cerimônia do Planet Solar Ship Retum, que aconteceu no Mónaco em 25 de maio de 2012. 

Em janeiro de 2014, a Princesa Maria Clara e a Princesa Maria Carolina, participaram da Cerimônia de Beatificação da Rainha Maria Cristina, que aconteceu na Basília de Santa Clara em Nápoles, Itália.

Em maio de 2014, a Princesa Maria Clara e a Princesa Maria Carolina receberam a Primeira Comunhão junto de Nicolas da Bélgica e Américo da Bélgica, que aconteceu em Bonlez, Bélgica.

No ano de 2015, as duas irmãs foram eleitas como Embaixadoras para o projeto "Passion Sea".

Títulos e condecorações

Títulos 

 23 de junho de 2003 - 27 de janeiro de 2014: Sua Alteza Real a Princesa Maria Clara de Bourbon-Duas Sicílias
 27 de janeiro de 2014 - 24 de setembro de 2017: Sua Alteza Real a Princesa Maria Clara de Bourbon-Duas Sicílias, duquesa de Capri
 24 de setembro de 2017 - presente: Sua Alteza Real a Princesa Maria Clara de Bourbon-Duas Sicílias, duquesa de Capri e de Noto

Condecorações 
Reino das Duas Sicílias

Dama Grã-Cruz da Justiça da Sagrada Ordem Militar Constantiniana de São Jorge (8 de novembro de 2018).

Casa de Bourbon-Duas Sicílias
Naturais de Roma
Princesas das Duas Sicílias